Meteorologia:
 hydrometeory:
 zamieć śnieżna
 litometeory:
 zamieć pyłowa
 zamieć piaskowa

Literatura:
 Zamieć – powieść autorstwa May Grethe Lerum
 Zamieć – powieść Stefana Żeromskiego
 Zamieć – powieść autorstwa Kena Folletta
 Zamieć (Snow Crash) – powieść autorstwa Neala Stephensona
 Zamieć (Whiteout) – amerykański film  z 2009